«Отце́да» () — остановочный пункт в Столбцовском районе Минской области. Железнодорожная платформа находится между станцией Колосово и платформой Кучкуны рядом с одноимённой деревней.

Так же остановочный пункт находится рядом с деревней Яблоновка и с дорогой, соединяющей посёлок Колосово с городом Столбцы. Недалеко от платформы протекает приток Немана.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси 

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги